Rahan est avant tout une bande dessinée : Rahan (ou Rahan, le fils des âges farouches) de Roger Lécureux et André Chéret.

Et en a été dérivé :
 Rahan, fils des âges farouches (1986), série d'animation française ;
 Rahan (2010), seconde série d'animation ;
 Rahan, trimestriel puis bimestriel, magazine.